Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2019 de l'US Open de tennis qui est disputé du 26 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Mackenzie McDonald, de l'Argentin et finaliste sortant Juan Martín del Potro, du Canadien Milos Raonic et du Sud-Africain Kevin Anderson.

Ils sont respectivement remplacés par Albert Ramos-Viñolas, Denis Kudla, Kamil Majchrzak et Paolo Lorenzi.

Pendant le tournoi 
Lors du premier tour, quatre têtes de série du top 10 sont éliminées d'entrée : Dominic Thiem (), Stéfanos Tsitsipás (), Karen Khachanov () et Roberto Bautista-Agut ().

Au deuxième tour, Alexander Bublik commet  fautes, égalant ainsi le record détenu par Marc Rosset du plus grand nombre de doubles fautes en Grand Chelem depuis 1991. Cela n’empêche pas le Kazakh de se qualifier pour le troisième tour alors qu'il était pourtant mené 2 sets à 0 face à Thomas Fabbiano.

Quinze têtes de série se qualifient pour le troisième tour. Jamais il n'y en a eu aussi peu à l'US Open depuis l'instauration des 32 têtes de série dans les tableaux principaux des Grand Chelem en 2002.

Sur les quatorze Français engagés dans cette édition 2019, un seul parvient à se qualifier au troisième tour, en la personne de Gaël Monfils. C'est le pire bilan tricolore à l'US Open depuis 2003.

Repêché des qualifications à l'issue du forfait de Kevin Anderson, l'Italien âgé de  Paolo Lorenzi () parvient à se hisser jusqu'au troisième tour après avoir remporté ses deux premiers tours du tableau principal en cinq sets, dont un en étant mené 2 sets à 0, et passé au total  sur les courts (qualifications incluses), soit  de plus que Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Daniil Medvedev réunis.

En affrontant Daniel Evans au troisième tour, Roger Federer dispute son  match à l'US Open, devenant ainsi le premier joueur de l'ère Open à avoir joué plus de cent matchs dans trois des quatre tournois du Grand Chelem.

Alex De Minaur signe la plus belle victoire de sa carrière en battant son premier top 10 Kei Nishikori (). C'est la première fois que le Japonais s'incline à ce stade de la compétition depuis Wimbledon en 2017.

Issu des qualifications, l'Allemand Dominik Köpfer () se qualifie pour la première fois en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem en signant notamment la plus belle victoire de sa carrière face au  Nikoloz Basilashvili.

Le tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic est contraint à l'abandon en huitièmes de finale contre Stanislas Wawrinka en raison d'une blessure à l'épaule. C'est la première fois depuis 2006 qu'il n'atteint pas le dernier carré de l'US Open.

Après ses finales consécutives à Washington, Montréal et Cincinnati (titre), Daniil Medvedev poursuit son incroyable été en ralliant pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.

Diminué par une blessure au dos, Roger Federer s'incline en quart de finale face à Grigor Dimitrov, retombé à la  mondiale et auteur d'une saison compliquée avec un ratio de seize défaites pour quatorze victoires depuis le début de la saison. C'est la troisième fois que le Bulgare atteint le dernier carré d'un Grand Chelem, une première depuis l'Open d'Australie en 2017.

Matteo Berrettini se qualifie pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem après sa victoire en cinq sets face à Gaël Monfils.

Pendant la finale 
Rafael Nadal soulève le  de sa carrière en simple en écartant en finale Daniil Medvedev, à l'issue d'une finale anthologique de près de cinq heures saluée par de nombreux médias et observateurs. Il s'agit de son  en Grand Chelem, le  à New York. Il n'est plus qu'à une unité d'égaler le record des 20 titres en Majeur de Roger Federer.

Lors de la remise de trophée, l'arbitre iranien Ali Nili est hué par le public pour son arbitrage considéré comme injuste envers Rafael Nadal, le joueur espagnol ayant écopé de plusieurs avertissements pour dépassement de temps, à chaque fois sur balle de break contre lui. L'arbitre l'a en particulier averti dès le premier jeu du match, une première, alors qu'il faisait face à une balle de break, mais surtout Ali Nili le privera de  dans le  à 5-2, 30-40, et il sera débreaké dans la foulée. Nadal justifiera le temps mis au service par la nécessité d'attendre que le public se calme avant de servir.

Rafael Nadal fond en larmes en revoyant sur grand écran ses 19 victoires en Grand Chelem lors de la cérémonie de remise de trophée.

Primes et points 

Les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de  sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2019
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Tennis en septembre 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Sport à New York en 2019